Parrish ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Parrish (1888–1957), US-amerikanische Schriftstellerin
 Avery Parrish (1917–1959), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Charles H. Parrish Sr. (1841–1931), US-amerikanischer Bürgerrechtler und Theologe
 Charles H. Parrish Jr. (1899–1989), US-amerikanischer Soziologe
 Clara Weaver Parrish (1861–1925), US-amerikanische Malerin und Glaskünstlerin
 Gigi Parrish (1911–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 Hunter Parrish (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler
 Isaac Parrish (1804–1860), US-amerikanischer Politiker
 Janel Parrish (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin
 Julie Parrish (1940–2003), US-amerikanische Schauspielerin
 Kehlani Ashley Parrish (* 1995), US-amerikanische R&B-Sängerin und Video-Produzentin
 Leslie Parrish (* 1935), US-amerikanische Schauspielerin
 Lucian W. Parrish (1878–1922), US-amerikanischer Politiker
 Man Parrish (* 1958), US-amerikanischer Electro-Hip-Hop-Musiker und DJ
 Mark Parrish (* 1977), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Matthew Parrish (* 1969), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 Maxfield Parrish (eigentlich Frederick Parrish; 1870–1966), US-amerikanischer Maler und Illustrator
 Michael Parrish (* 1944), US-amerikanischer Historiker
 Michael J. Parrish, Pseudonym von Michael Peinkofer (* 1969), deutscher Journalist, Übersetzer und Romanautor
 Robert Parrish (1916–1995), US-amerikanischer Filmregisseur
 Theo Parrish (* 1972), US-amerikanischer House-Music-Produzent

Parrish heißen folgende Orte in den USA:
 Parrish (Alabama), im Walker County
 Parrish (Florida), im Manatee County
 Parrish (Illinois), im Franklin County
 Parrish (Wisconsin), im Langlade County
 Parrish (Town), Town(ship) im Langlade County, Wisconsin

Siehe auch:
 Parish (Begriffsklärung)